123290 Manoa – asteroide della fascia principale
 Asenate Manoa – velocista tuvaluana
 Manoa – valle delle isole Hawaii